El nombre de Iglesia de San Juan Bautista es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias.

Advocación 
 San Juan el Bautista

Iglesias

Argentina 
 Iglesia de San Juan Bautista: iglesia católica de Buenos Aires
 Iglesia de San Juan de la Merced: iglesia católica de Salta

Australia 
 Iglesia de San Juan Bautista: antigua iglesia católica de Toodyay
 Iglesia de San Juan Bautista: nueva iglesia católica de Toodyay

Bélgica 
 Iglesia de San Juan Bautista, en Bruselas

Canadá 
 Iglesia de San Juan Bautista, en Quebec

Chile 
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Guaviña;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Timar;

Colombia 
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la ciudad de San Juan de Pasto, departamento de Nariño;

España

Andalucía 
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de Coín, provincia de Málaga; 
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de Chiclana de la Frontera, provincia de Cádiz;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Écija, provincia de Sevilla;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la ciudad de Las Cabezas de San Juan, provincia de Sevilla;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de Málaga, provincia de Málaga;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de Marchena, provincia de Sevilla;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de San Juan del Puerto, provincia de Huelva;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Vélez-Málaga, provincia de Málaga;

Aragón 
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Cetina, provincia de Zaragoza;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la ciudad de Fabara, provincia de Zaragoza;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Mas de las Matas, provincia de Teruel;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Orés, comarca de Cinco Villas, provincia de Zaragoza;

Asturias 
 Iglesia de San Juan Bautista, antigua iglesia católica del principado de Asturias;

Canarias 
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Arucas, provincia de Las Palmas;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Puntallana, provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, provincia de Santa Cruz de Tenerife;

Cantabria 
 Iglesia rupestre de San Juan (BIC), antigua iglesia católica en la localidad de Socueva (Arredondo), Cantabria;
 Iglesia de San Juan Bautista Colindres (Cantabria)
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Maliaño, Cantabria;

 Castilla y León 
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de Ágreda, provincia de Soria;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la ciudad de Baños de Cerrato (Venta de Baños), provincia de Palencia;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la ciudad de Brías (Berlanga de Duero), provincia de Soria;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la ciudad de Casaseca de las Chanas, provincia de Zamora;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la ciudad de El Arenal (Orejana), provincia de Segovia;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la ciudad de Fuentes de Cuéllar, provincia de Segovia;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la ciudad de Guzmán (Pedrosa de Duero), provincia de Burgos;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Las Navas del Marqués, provincia de Ávila;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de León, provincia de León;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de Ligos (Montejo de Tiermes), provincia de Soria;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Miranda de Ebro, provincia de Burgos;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Moarves de Ojeda, provincia de Palencia;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de Mombeltrán, provincia de Ávila;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de Palacios de Goda, provincia de Ávila;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la ciudad de Palencia, provincia de Palencia;Iglesia de San Juan Bautista, (BIC), iglesia católica en la ciudad de Rodilana, provincia de Valladolid;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la ciudad de Salamanca, provincia de Salamanca;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de San Juan de la Encinilla, provincia de Ávila;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de Santoyo, provincia de Palencia;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Trobajo del Camino, provincia de León;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de Valdeolmillos, provincia de Palencia;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica de la ciudad de Valladolid
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de Villanueva de Río Ubierna (Merindad de Río Ubierna), provincia de Burgos;
 Iglesia de San Juan Bautista, también conocida como Iglesia de San Juan de Puerta Nueva, iglesia católica en la ciudad de Zamora, provincia de Zamora;

 Castilla-La Mancha 
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la ciudad de Camarena, provincia de Toledo;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Cubillas del Pinar, provincia de Guadalajara;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Villarta de San Juan, provincia de Ciudad Real;

 Cataluña 
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de La Torre de Cabdella, provincia de Lérida;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la ciudad de Sant Joan Despí, provincia de Barcelona;

 Extremadura 
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la ciudad de Cáceres, provincia de Cáceres;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de Saucedilla, provincia de Cáceres;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Badajoz, provincia de Badajoz;

 Comunidad de Madrid 
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia desaparecida en Madrid;

 Murcia 
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Murcia, provincia de Murcia;

 Navarra 
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la ciudad de Estella, provincia de Navarra;

 Comunidad Valenciana 
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Novelda, provincia de Alicante;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la localidad de Alcalá de Chivert, provincia de Castellón;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Algimia de Almonacid, provincia de Castellón;
 Iglesia de San Juan Bautista (BIC), iglesia católica en la ciudad de Benejama, provincia de Alicante;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la ciudad de Cabanes, provincia de Castellón;
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Monóvar, provincia de Alicante;

 País Vasco 
 Iglesia de San Juan Bautista, iglesia católica en la localidad de Murelaga (Aulestia), provincia de Vizcaya;

 Filipinas 
 Iglesia de San Juan Bautista, en Daet
 Iglesia de San Juan Bautista, en Taguig

 Francia 
 Iglesia de San Juan Bautista, en Ampoigné, Mayenne
 Iglesia de San Juan Bautista en Audresselles, Norte-Paso de Calais
 Iglesia de San Juan Bautista en Pissos, Aquitania
 Iglesia de San Juan Bautista de Belleville en Paris

 El Salvador 
 Iglesia de San Juan Bautista, en Olocuilta.

 USA 
 Iglesia de San Juan Bautista, en Salt Lake City

 Georgia 
 Iglesia de Juan Bautista, en Khtsisi

 Italia 
 Iglesia de San Juan Bautista, en Esino Lario

 México 
 Iglesia de San Juan Bautista (Coyoacán) Iglesia de San Juan Bautista (Orizaba) Países Bajos 
 Iglesia de San Juan Bautista, en Pijnacker

 Polonia 

 Iglesia de San Juan el Bautista, en Legnica

 Reino Unido 
 Iglesia de San Juan Bautista (Bromsgrove) Rusia 
 Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, en San Petersburgo
 Iglesia de San Juan Bautista, en Pushkin

 Suiza 
 Iglesia de San Juan Bautista, en Mogno

 Uruguay 
 Iglesia de San Juan Bautista de Pocitos, en el barrio Pocitos (Montevideo)
 Iglesia Catedral de San Juan Bautista de Salto, sede de la Diócesis de Salto

 Uzbekistán 
 Iglesia de San Juan Bautista, en Samarcanda

 Venezuela 
 Iglesia de San Juan Bautista de Caracas
 Iglesia de San Juan Bautista de Maracay
 Iglesia de San Juan Bautista de Valera, estado TrujilloIglesia de San Juan Bautista de Cabudare, estado LaraIglesia de San Juan Bautista  Municipio Díaz, estado Nueva Esparta

 Iglesias con advocación conjunta 
 Para la advocación junto a San Juan Evangelista, Véase Iglesia de los Santos Juanes e Iglesia de San Juan de Letrán Otros edificios religiosos 
 Capilla de San Juan Bautista, ;
 Catedral de San Juan Bautista, ;
 Ermita de San Juan Bautista, ;
 Monasterio de San Juan Bautista''',